Плешки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Плешки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Плешки — до 1964 г. название деревни Партизановка в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Плешки — бывшая деревня на юге города Кемерово;
 Плешки — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Плешки — деревня в Фаленском районе Кировской области.
 Плешки — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Плешки — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Плешки — деревня в Ржевском районе Тверской области.
Плешки — до 1925 г. название деревни Октябрёвка Собинского района Владимирской области.

Украина 
 Плешки — село в Александровском районе Кировоградской области.

См. также 
 Плешка
 Плешь